Termin PL ima više značenja.

 Poljska, oznaka države
 .pl, najviši Internet domen Poljske